Ната́лья Абра́мова:
 Абрамова, Наталья Семёновна — Герой Социалистического Труда.
 Абрамова, Наталья Николаевна (род. 1937) — советский и российский мультипликатор, редактор и сценарист.